Трой Бо́ди (; род. 25 января 1985; Портидж-ла-Прери, Канада) — бывший канадский хоккеист, нападающий, тафгай. В настоящее время работает скаутом в «Торонто Мейпл Лифс».

Игровая карьера 
Трой Боди был выбран на драфте 2003 года в девятом раунде под общим 278 номером клубом «Эдмонтон Ойлерз». За основной состав «нефтяников» не провел ни одного матча.

В 2004 году стал обладателем Мемориального кубка в составе клуба Западной хоккейной лиги «Келоуна Рокетс». 

22 июля 2008 года как свободный агент подписал контракт с клубом «Анахайм Дакс».
1 июля 2009 года продлил контракт с «Анахаймом» на два года.

16 ноября 2010 года был выставлен «Анахаймом» на драфт отказов, откуда в тот же день его забрала «Каролина».

12 октября 2011 года как свободный агент подписал контракт на один год с «Анахаймом»

18 января 2013 года Боди продлил контракт с «Анахаймом» на сезон 2012/13. 

11 июля 2013 года как неограниченно свободный агент подписал двусторонний контракт с «Торонто Мейпл Лифс» сроком на один год.

В сезоне 2014/15 был капитаном «Торонто Марлис».

Статистика 
Последнее обновление: 17 апреля 2014 года

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки «Келоуна Рокетс»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Айова Чопс»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»